Child se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Child
 Peter Child